Риа́нна Пра́тчетт (; род. 30 декабря 1976 года, Сомерсет) — британская сценаристка компьютерных игр и журналистка. Работала над такими проектами, как Heavenly Sword (2007), Overlord (2007), Mirror’s Edge (2008), Tomb Raider (2013), её сиквелом Rise of the Tomb Raider (2015) и другими. Дочь фэнтези-писателя Терри Пратчетта.

Карьера 
Рианна Пратчетт изучала журналистику в , а после выпуска начала писать рецензии на компьютерные игры для журнала . Затем она перешла в журнал PC Zone, где прошла путь от помощницы редактора до штатного писателя, а затем — до редактора раздела. Также она писала и для других изданий, включая The Guardian.

Пратчетт начала работать над сценариями и нарративным дизайном компьютерных игр в 2002 году, её первой игрой стала Beyond Divinity бельгийской студии Larian. В дополнение к игре она написала повесть. Пратчетт приняла участие в перезапуске 2013 года серии Tomb Raider, в первую игру которой играл её отец в её детстве.

С 2012 года она является со-управляющей издательской компании Narrativia Limited, которой принадлежат эксклюзивные права на экранизацию и продажу работ Терри Пратчетта с момента его смерти. В 2012 и 2013 годах Narrativia объявила о работе над тремя телевизионными проектами, основанными на работах Пратчетта: «Стража», «Благие знамения» и «Маленький свободный народец». В июне 2015 года Пратчетт объявила, что 41-я книга «Плоского мира», «Пастушья корона», будет опубликована посмертно и завершит собой серию, в дальнейшем книги по незавершённым работам отца публиковаться не будут.

Работы

Игры 
 Beyond Divinity (редактор сюжета) — Larian Studios (2004)
 Stronghold Legends (сценарист) — Firefly Studios/2K (2006)
 Heavenly Sword (со-сценарист, автор сюжета) — Ninja Theory/Sony (2007)
 Overlord (сценарист/звуковой со-режиссёр) — Triumph Studios/Codemasters (2007)
 Overlord: Raising Hell — дополнение (2008)
 Viking: Battle for Asgard (сценарист) — The Creative Assembly/Sega (2008)
 Mirror’s Edge (сценарист) — DICE/EA (2008)
 Prince of Persia (дополнительный сценарист) — Ubisoft Montreal (2008)
 Overlord: Minions (сценарист) — Climax/Codemasters (2009)
 Overlord: Dark Legend (сценарист/режиссёр озвучки) — Climax/Codemasters (2009)
 Overlord II (сценарист/режиссёр озвучки) — Triumph/Codemasters (2009)
 Risen (со-сценарист) — Piranha Bytes/Deep Silver (2009)
 CSI: Fatal Conspiracy (сценарист) — Telltale/Ubisoft (2010)
 BioShock Infinite и BioShock Infinite: Burial at Sea (дополнительный сценарист) — Irrational Games/2K (2013)
 Tomb Raider (ведущий сценарист) — Crystal Dynamics/SE (2013)
 Beat Buddy: Tale of the Guardians (сценарист) — Threaks (2013)
 Thief (сюжет и синематики) — Eidos Montréal (2014)
 Rise of the Tomb Raider (ведущий сценарист) — Crystal Dynamics/SE (2015)
 Overlord: Fellowship of Evil (сценарист) — Codemasters (2015)
 Dance of Death: Du Lac & Fey (консультант по сюжету) — Salix Games (2019)
 Lost Words: Beyond the Page (сценарист) — Sketchbook Games (2019)

Комиксы 
 Mirror’s Edge ##1–#6 — издано DC Comics (2008)
 Tomb Raider: The Beginning — издано Dark Horse Comics (2013)
 Legends of Red Sonja #3 — издано Dynamite (2014)
 Tomb Raider ##7–18 — издано Dark Horse Comics (2014—2015)

Фильмы и телевидение 
 «Стража» (со-сценарист)

Она также появлялась в документальных фильмах Games Britannia, Critical Path и How Video Games Changed the World Чарли Брукера.

Достижения 
 Rise of the Tomb Raider (2015) — победа в номинации Outstanding Achievement in Videogame Writing на 68-й Премии Гильдии сценаристов США в 2016 году; победа в номинации Outstanding Achievement in Character за Лару Крофт на 19-й ежегодной номинации D.I.C.E. Awards в 2016 году
 Tomb Raider (2013) — финалист номинации Best Videogame Script  в 2013 году.
 Risen (2009) — со-финалист номинации Гильдии писателей Великобритании в 2010 году.
 Mirror’s Edge (2008) — победа в номинациях Best New IP на E3 2008 и Adventure Game of the Year на 2009 Interactive Achievement Awards.
 Viking: Battle for Asgard (2008) — финалист номинации Best New IP на 2008 Develop awards.
 Overlord (2008) — победа в номинации Best Videogame Script Гильдии писателей Великобритании в 2008 году. Также финалист номинации Best New IP на 2008 Develop Awards.
 Heavenly Sword (2007) — номинирована на BAFTA за сюжет/персонажей в 2007 году. Также финалист номинаций Best New IP на 2008 Develop Awards и Best Videogame Script Гильдии писателей Великобритании в 2008 году.
 Выиграла European Women in Games Hall of Fame Award в 2013 году.

Примечания

Ссылки 
 

Сценаристы комиксов
Сценаристы телевидения Великобритании
Сценаристы компьютерных игр
Журналисты Великобритании
Игровые критики
Терри Пратчетт